

Patronyme 

 Catherine Aubier (née en 1941), astrologue française.
 Dominique Aubier (1922-2014), femme de lettres et essayiste française.
 Éric Aubier (né en 1960), trompettiste classique.
 Madeleine Aubier-Gabail (1916-2004), éditrice française.
 Nicolas Aubier (né en 1971), cycliste professionnel français.
 Pascal Aubier (né en 1943), cinéaste français.
 Stéphane Aubier, (né en 1965), auteur et réalisateur belge de films d'animation.

Végétaux 
 L'Aubier est la partie la plus jeune du tronc d'arbre.
 Aubier, autre nom du saule.
 Aubier, une espèce de viorne.

Divers 
 Éditions Aubier-Montaigne, maison d'édition du groupe RCS MediaGroup.